Та́рко Сале́ () е град в Русия, административен център на Пуровски район, Ямало-Ненецки автономен окръг. Разположен е на брега на река Пякупур при вливането ѝ в река Айваседапур, на около 540 km югоизточно от Салехард. Населението на града през 2016 година е 21 448 души.

История 
Селището е основано през 1932 година, през 1976 г. получава статут на селище от градски тип, а през 2004 година получава статут на град. Предполага се, че името на града идва от ненецки език и означава „нос на разклонението“.

Население 
Населението на града през 2016 година е 21 448 души.

Етнически състав 
Към 2010 г. Тарко Сале е населен от:

Климат 
Климатът в Тарко Сале е субарктичен. Средната годишна температура е -6,1 °C, а средното количество годишни валежи е около 506 mm.

Икономика 
Основната промишленост в града е добивът на нефт и природен газ. Също така е развит риболовът. Разполага с летище.

Източници 

Градове в Ямало-Ненецки автономен окръг